Теодорович — фамилия, известные носители:

 Теодорович, Георгий Иванович (1907—1970) — советский геолог, лауреат сталинской премии.
 Теодорович, Иван Адольфович (1875—1937) — российский революционер, советский государственный деятель.
 Теодорович, Иван Фёдорович (в монашестве Иоанн; 1887—1971) — предстоятель неканонической Украинской православной церкви в США.
 Теодорович, Ион Алдя (1954—1992) — молдавский композитор и певец.
 Теодорович, Михаил Владимирович (1923—1991) — Герой Советского Союза.
 Теодорович, Надежда Александровна (в девичестве Абрамова; 1907—1979) — белорусский политик-националист, советолог, антикоммунист.
 Теодорович, Николай Иванович (1856—1920-е) — русский писатель и историк, краевед.
 Теодорович, Петрэ (1950—1997) — молдавский композитор.
 Теодорович, Терентий Павлович (1867—1939) — протопресвитер Польской православной церкви, православный богослов.
 Теодорович, Юзеф Теофил (1864—1938) — львовский архиепископ армяно-католического обряда.
 Теодорович, Юлиус (1877—1964) — американский скрипач польского происхождения.

Двойная фамилия